Ernestas Šetkus est un footballeur international lituanien né le  à Tauragė en Lituanie.

Carrière

En club

En sélection 
Ernestas Šetkus est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Raimondas Žutautas pour un match amical face à la Pologne le . Il entre en jeu à la place de Žydrūnas Karčemarskas à la  de jeu.

Il compte 25 sélections et 0 but avec l'équipe de Lituanie depuis 2011.

Statistiques détaillées

En club

Palmarès 
 Coupe d'Israël : 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international lituanien
Joueur du Žalgiris Vilnius
Joueur de l'Olympiakos Nicosie
Joueur du Botev Plovdiv
Joueur du FK Homiel
Joueur du Nea Salamina Famagouste
Joueur de l'AO Kerkyra
Joueur du Sivasspor
Joueur de l'Hapoël Haïfa
Joueur de l'Hapoël Beer-Sheva
Joueur de l'Hapoël Tel-Aviv
Gardien de but de l'ADO La Haye
Gardien de but au football
Naissance en mai 1985
Naissance à Tauragė
Naissance en RSS de Lituanie